Nacionalni park Shenandoah
 Shenandoah (Teksas)
 Prerija časti (1965.) (ili Shenandoah), američki ratni film iz 1965. godine 
 Oh Shenandoah
 Shenandoah (dolina)
 Shenandoah (rijeka u SAD-u), pritoka Potomaca
 Shenandoah (rijeka na novom Zelandu)
 Shenandoaški Nijemci